Endéis, personnage de la mythologie grecque
 Endeis (genre), genre d'arthropode